OBK kan avse följande: 

Odense BK, dansk fotbollsklubb.
Otterbäckens BK
Odds BK, norsk idrottsklubb